Ни́ка Качара́ва (; 13 января, 1994, Никосия, Кипр) — грузинский футболист, нападающий клуба «Анортосис» и национальной сборной Грузии, выступающий на правах аренды за «Лех». Сын грузинского футболиста и футбольного тренера Кахабера Качаравы, известного по работе в тбилисском «Динамо».

Карьера 
В сезоне 2013/14 играл за «Рубин», но не сыграв ни одного матча за основной состав перешёл в «Спартак-Цхинвали». 17 мая 2014 года в матче против клуба «ВИТ Джорджия» дебютировал в чемпионате Грузии. 4 октября того же года в мачте против «Гурии» забил первый гол за «Спартак-Цхинвали». 14 января 2016 года было объявлено о переходе Качаравы в «Ростов».

В сборной Грузии дебютировал 29 марта 2016 в матче против Казахстана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Спартак-Цхинвали»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Лех»